Siebenlinden steht für folgende geographischen Objekte:

 Siebenlinden (Gemeinde Schweiggers), Ort in Niederösterreich
 Siebenlinden, deutscher Name von Lipany, Ort in der Slowakei
 Mesolithischer Fundplatz Rottenburg-Siebenlinden, archäologische Fundstätte in Rottenburg am Neckar

Siehe auch:
 Sieben Linden